Гемба Андрій (бл. 1885 — бл. 1934) — український кобзар.

 Ґемба — гора в Українських Карпатах, одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава.

 Гемба (менеджмент) — японський термін, що означає місце, де формується продукція або надаються послуги.